Whatever! , een single van de Nederlandse groep Party Animals
 Whatever (Alain Clark)
 Whatever (Oasis)
 Whatever (zanggroep), uit X Factor seizoen 2